
Termin -{ADP}- ima više značenja.

 -{ADP}- je adenozin difosfat.
 -{ADP}- (), je optički kristal, -{NH4H2PO4}-.